Az 1939-es Tour de France volt a 33. francia körverseny. 1939. július 10-e és július 30-a között rendezték. A készülő háború rányomta bélyegét a körversenyre is, Olaszország, Spanyolország és  Németország nem küldött versenyzőket. Hogy a kevés kerekest ellensúlyozzák Belgium két, Franciaország pedig plusz négy regionális csapatot indított. André Leducq abbahagyta  a versenyzést, Antonin Magne, Georges Speicher és Roger Lapébie nem indult. René Vietto a francia délkeleti csapat első versenyzője a negyedik szakaszon az élre állt és a tizenötödikig vezetett, Sylvère Maes a hegyekben szerzett szakaszgyőzelmeivel átvette a vezetést és megnyerte a versenyt. Ez volt az olyan sikeres belga kerekesek utolsó győzelme 30 évig, 1969-ben Eddy Merckx nyert újra. A háború miatt nyolc év múlva rendezték meg a következő Tour de Franct.

1940. augusztus 16-án elhunyt Henri Desgrange a verseny kitalálója és 1937-ig versenyigazgatója, emlékére 1949. július 19-én a verseny legmagasabb pontján a Col du Galibier-en (2645 m) szobrot állítottak közadakozásból. A háború alatt lapja a L'Auto is megszűnt.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 

Tour
Tour de France